Ack eller ACK kan syfta på

 Ack – en interjektion
 Ackusativ – ett kasus i grammatik

Se även
 Ackumulator